Optimus steht für:

 Iuppiter Optimus Maximus, die oberste Gottheit der Römer, siehe Jupiter (Mythologie)
 Optimus Prime, Figur des Transformers-Franchise
 Optimus Quisque, eine Biographien-Sammlung
 Optimus (Tastatur), eine Tastatur, bei der jede Taste mit einem Farbdisplay versehen ist
 Optimus Telecomunicações, ein portugiesischer Mobilfunkbetreiber
 Nvidia Optimus, eine Technik, mit welcher in Notebooks automatisch zwischen der integrierten Grafikkarte und einer leistungsstarken Grafikkarte umgeschaltet wird.
 LG Optimus, eine Smartphone-Serie der Firma LG Electronis, vgl. LG P920 Optimus 3D, LG P970 Optimus Black und LG P990 Optimus Speed
 das OPTIMUS-Programm, ein Forschungsprojekt zur Erhebung der Einsparpotentiale von Heizungsanlagen, siehe dazu Heizkessel#Optimus-Programm
 Tesla Bot, geplanter Haushaltsroboter
 Optimus AB, schwedische Marke von Campingkochern

Siehe auch
 Optimum